Gaige kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick McMahon Gaige
 Helen Beulah Thompson Gaige

Robotskapade auktorsförkortningar